

Biografia 
Comincia fin da piccolo ad impugnare la racchetta nei campi da tennis della cittadina marchigiana per merito del padre Fausto Giorgini, sportivo professionista.
All'età di 14 anni, lascia il paese natale e raggiunge la località di Cividino ed entra a far parte di un gruppo di esordienti tennisti. 
In seguito si trasferisce a Roma dove coglie la possibilità di allenarsi con tennisti del calibro di Potito Starace.
Nel 2006 cambia nuovamente città e si sposta a Firenze alla corte di Fabrizio Fanucci, allenatore di Filippo Volandri.
La sua carriera agonistica è stata caratterizzata da vari infortuni, in particolare l'ultimo lo ha costretto ad un'operazione chirurgica che lo ha tenuto lontano dai campi per ben un'intera stagione. 
Tennista di elevata prestanza fisica, ha raggiunto la massima prestazione nei campionati a squadra vincendo 2 scudetti con la squadra Capri Sports Academy.

Ha raggiunto il suo best ranking in singolare il 2 agosto 2010 con la 242ª posizione; mentre nel doppio, il 22 novembre 2004, il 143º del ranking ATP.

In carriera in singolare, è riuscito a conquistare dodici tornei del circuito futures. In doppio, invece, ha conquistato cinque titoli del circuito challenger e diciannove titoli del circuito futures.

Statistiche

Singolare

Vittorie (0)

Doppio

Vittorie (0)

Altri progetti

Collegamenti esterni